Rydberg är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Rydberg 3671
 Rydbergh 10
Tillsammans blir detta 3681  personer.

Personer med efternamnet Rydberg

A
Abraham Rydberg (1780–1845), grosshandlare, skeppsredare och donator
Alexander Rydberg (1866–1949), skolman, präst
Anders Rydberg (1903–1989), fotbollsmålvakt i landslaget
Anders Rydberg (konstnär) (1883–1956)
August Rydberg (1824–1885), lantbrukare och riksdagsman

B
Birgitta Rydberg (född 1951), liberal politiker, landstingsråd i Stockholms län
Birgitta Rydberg (skådespelare) (född 1980), skådespelare och dansare, dotter till Eva Rydberg

C
Carina Rydberg (född 1962), författare
Carl Rydberg (författare) (1820–1902), författare och journalist
Carl Rydberg (1844–1908), godsägare och riksdagsman
Carl August Rydberg (1824–1872), poet och folkskollärare

E
Emilia Mitiku (född Rydberg 1978), pop- och soulsångerska och låtskrivare, känd även under artistnamnet Emilia
 Erik Rydberg (1891–1978), svensk-dansk gynekolog
Ernfrid Rydberg (1896–1976), stavhoppare
Eva Rydberg (född 1943), skådespelare och komiker

F
Folke Rydberg (1900–1969), sångare

G
 Gustaf Rydberg, flera personer
 Gustaf Rydberg (1835–1933), landskapsmålare
 Gustaf Rydberg (musiker) (1860–1904), trumpetare och militärmusiker
Gustaf Rydberg (språkforskare) (1861–1938), språkforskare och ämbetsman
 Göran Rydberg (1938–2007), musikradioadministratör

H
Hans Rydberg (1910–1980), skolledare
 Harry Rydberg (1906–1986), sångare
Helge Rydberg (1887–1968), ingenjör, uppfinnare och skribent, son till Janne Rydberg
 Herje Rydberg (1927–2003), målare, tecknare och grafiker

I
 Ingalill Rydberg (född 1953), skådespelare
Isabella Löwengrip (född Rydberg 1990), bloggare, entreprenör, författare och designer

J
 Jan Rydberg (1923–2015), professor i kärnkemi vid Chalmers, son till Helge Rydberg och sonson till Janne Rydberg
 Janne Rydberg (1854–1919), fysiker
 John Rydberg (1908–1986), uppvärmningstekniker

K
 Kaisu-Mirjami Rydberg (1905–1959), finländsk journalist och politiker, socialdemokrat
 Kalle Rydberg (född 1974), skådespelare, ljudtekniker och produktionsassistent, son till Eva Rydberg
 Karina Rydberg (född 1963), sångerska

L
 Lennart Rydberg (född 1942), ekonom och politiker,  folkpartist
 Lennart Rydberg (danspedagog) (1932–2011)
 Lisa Rydberg (född 1978), folkmusiker och barockviolinist
 Louise Rydberg (1902–1985), målare

M
 Madelaine Rydberg (1929–1983), tecknare, grafiker och målare
 Markus Rydberg (född 1990), vindsurfare
 Maria Rydberg (född 1963), röstskådespelare, musikalartist och sångerska

O
 Olle Rydberg (1920–2015), författare, reklamtecknare och tecknare
 Olof Simon Rydberg  (1822–1899), ämbetsman och historisk författare

P
Per Axel Rydberg (1860–1931), svenskamerikansk botaniker, intendent vid New York Botanical Gardens Herbarium

R
Robert Rydberg (född 1979), artist och skådespelare
 Robert Rydberg (diplomat) (född 1955)

S
Sam Rydberg (1885–1956), militärmusiker
Signe Eklöf född Rydberg (1881–1972), skådespelare och opera- och operettsångerska
Signe Rydberg-Jönsson (1906–1997), målare och tecknare
Sigurd Rydberg (1888–1969), musiker i hovkapellet
Sixten Rydberg (1908–1972), militär
Stefan Rydberg (född 1962), gitarrist
Svante Rydberg (född 1948), målare

T
Ture Ryberg (1888–1961), arkitekt

U
Ulf Rydberg (1940–2020), läkare

V
 Victor Crus Rydberg (född 1995), ishockeyspelare
 Viktor Rydberg (1828–1895), författare
 Vivian Rydberg (1920–2011), skådespelare

W
 Wilhelm Rydberg, flera personer
 Wilhelm Rydberg (politiker) (1869–1947), godsägare och riksdagsman
 Wilhelm Rydberg (skådespelare) (1850–1915), skådespelare och teaterdirektör
 Wilhelm Leonard Rydberg (1821–1903), konstnär och banktjänsteman

Företeelser som fått namn efter personer

Abraham Rydberg
Abraham Rydbergs stiftelse, stiftelse för utbildning av sjömän
Abraham Rydberg (fartyg), flera segelfartyg som tillhörde Abraham Rydbergs stiftelse
 Hotel Rydberg, tidigare hotell i Stockholm, som bland annat gett upphov till maträtten
Biff Rydberg

Janne Rydberg
Fysikern Janne Rydberg har gett upphov till ett antal begrepp inom fysiken:
Rydbergs formel
Rydbergs konstant

Viktor Rydberg
 Viktor Rydbergsgatan
 Viktor Rydbergsmonumentet
 Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor
 Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan

Övrigt
Rydberg, den skånske boxaren, svensk dock-TV-serie.
Rydbergs (varumärke) varumärke för livsmedel ägt av Foodmark Sweden AB

Referenser

Noter 

Svenska efternamn